

Anno 
 978 o 978 a.C.

Codici 
 978 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Conder Brow, nella contea del Lancashire, in Inghilterra
 978 codice EAN relativo ai libri (ISBN)

Matematica 
 978 – numero